Albany, capital de l'estat de Nova York als Estats Units d'Amèrica.
 Albany (Califòrnia)
 Albany (Geòrgia)
 Albany (Illinois)
 Albany (Indiana)
 Albany (Kentucky)
 Albany (Louisiana)
 Albany (Minnesota)
 Albany (Missouri)
 Albany (Nou Hampshire)
 Albany (Oregon)
 Albany (Texas)
 Albany (Vermont)
 Albany (Wisconsin)
 Albany (Wyoming)
 Albany (Austràlia Occidental)
 Riu Albany a Ontàrio, Canadà